Филадельфийский эксперимент () — мифический эксперимент, проведённый, согласно городской легенде, Военно-морскими силами США 28 октября 1943 года. По мотивам легенды в США были сняты следующие